Someone to Watch Over Me (film), misdaadfilm 1987
 Someone to Watch Over Me (lied), lied van George Gershwin (1926)